Victor Villaseñor oder Víctor Villaseñor ist der Name folgender Personen:

* Víctor Villaseñor (Leichtathlet) (1903–1981), mexikanischer Sprinter 
 Victor Villaseñor (Schriftsteller) (Victor Edmundo Villaseñor; * 1940), US-amerikanischer Schriftsteller